

Джерела 
 В. Мороз. Замки Тернопілля. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.
 Возницький Б. Олеський замок. — Львів, 1978.
 Мацюк О. Замки і фортеці Західної України (історичні мандрівки). Львів: Центр Європи, 2005. — 192 с. — ISBN 966-7022-45-5

Замки України